Předměstí (Vorstadt) bezeichnet in Tschechien

 Předměstí (Litoměřice), Ortsteil von Litoměřice, Okres Litoměřice
 Předměstí (Opava), Ortsteil von Opava, Okres Opava
 Předměstí (Moravská Třebová), Ortsteil von Moravská Třebová, Okres Svitavy
 Předměstí (Svojanov), Ortsteil von Svojanov, Okres Svitavy
 Předměstí (Svitavy), Ortsteil von Svitavy, Okres Svitavy
 Předměstí (Uherský Brod), Vorstadt von Uherský Brod, Okres Uherské Hradiště
 Předměstí (Veselí nad Moravou), Vorstadt von Veselí nad Moravou, Okres Hodonín
 Vyškov-Předměstí, Ortsteil von Vyškov, Okres Vyškov

mit Präfix
 Bezděkovské Předměstí, Ortsteil von Domažlice, Okres Domažlice
 Bílé Předměstí, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice
 Budějovické Předměstí, Ortsteil von Písek, Okres Písek
 Úštěk-České Předměstí, Ortsteil von Úštěk, Okres Litoměřice
 Úštěk-Českolipské Předměstí, Ortsteil von Úštěk, Okres Litoměřice
 Dolejší Předměstí, Ortsteil von Domažlice, Okres Domažlice
 
 Holínské Předměstí, Ortsteil von Jičín, Okres Jičín
 
 Hořejší Předměstí, Ortsteil von Domažlice, Okres Domažlice
 Choceňské Předměstí, Ortsteil von Vysoké Mýto, Okres Ústí nad Orlicí
 Jakubské Předměstí, Ortsteil von Jaroměř, Okres Náchod
 Jižní Předměstí, Ortsteil von Plzeň, Okres Plzeň-město
 Litomyšlské Předměstí, Ortsteil von Vysoké Mýto, Okres Ústí nad Orlicí
 Malé Předměstí, Ortsteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Moravské Předměstí, Ortsteil von Hradec Králové, Okres Hradec Králové
 Mostecké Předměstí, Ortsteil von Bílina, Okres Teplice
 Nádražní Předměstí, Ortsteil von Český Krumlov, Okres Český Krumlov
 Ostrovské Předměstí, Ortsteil von Lanškroun, Okres Ústí nad Orlicí
 Ostrožské Předměstí, Ortsteil von Uherský Ostroh, Okres Uherské Hradiště
 
 
 Severní Předměstí, Ortsteil von Plzeň, Okres Plzeň-město
 Slezské Předměstí, Ortsteil von Hradec Králové, Okres Hradec Králové
 Střední Předměstí, Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov
 Teplické Předměstí, Ortsteil von Bílina, Okres Teplice
 Týnské Předměstí, Ortsteil von Domažlice, Okres Domažlice
 Újezdské Předměstí, Ortsteil von Bílina, Okres Teplice
 Václavské Předměstí, Ortsteil von Písek, Okres Písek
 Valdické Předměstí, Ortsteil von Jičín, Okres Jičín
 Velké Předměstí, Ortsteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Východní Předměstí, Ortsteil von Plzeň, Okres Plzeň-město
 Zelené Předměstí, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice
 Žichlínské Předměstí, Ortsteil von Lanškroun, Okres Ústí nad Orlicí